10-й чемпионат Польши проходил с 5 октября по 1 ноября 1952 г. в городе Катовице.

Количество участников было существенно увеличено  по сравнению с несколькими предыдущими чемпионатами. В турнире приняли участие 22 шахматиста. Реальную борьбу за 1-е место вели действующий чемпион страны Б. Слива и победитель чемпионата 1948 г. К. Макарчик. В итоге они набрали по 16 очков. существенно опередили ближайших конкурентов. Матч за первое место проходил с 10 по 20 декабря в Познани. Дополнительное соревнование также проходило в бескомпромиссной борьбе. Со счетом 4 :2 (без ничьих) победу одержал Б. Слива. 3—4 места, на 2 очка отстав от лидеров, поделили дебютант национальных чемпионатов А. Шиманьский и опытный мастер Х. Шапель. Лучшие дополнительные показатели принесли Шиманьскому бронзовую медаль.

Таблица

Ссылки 
 X Szachowe Mistrzostwa Polski Katowice 1952
 10. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1952 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам
Спорт в Польше в 1952 году
Октябрь 1952 года
Ноябрь 1952 года